Der One-Day Cup 2014/15 war die 30. Austragung der nationalen One-Day Cricket Meisterschaft Pakistans. Das Turnier mit List A-Status wurde zwischen dem 19. Januar und 8. Februar 2015 ausgetragen. Gewinner war die State Bank of Pakistan die sich im Finale gegen die National Bank of Pakistan mit 2 Wickets durchsetzen konnten.

Format 
Die 26 Mannschaften wurden wie die Quaid-e-Azam Trophy 2014/15 in zwei Divisionen aufgeteilt. Die besten zwölf Teams spielten im Gold Cup in zwei Gruppen. Die jeweils beiden Gruppenersten spielten in Halbfinale und Finale den Sieger der nationalen One-Day Meisterschaft aus. In der Silver League waren die 14 Teams in drei Gruppen aufgeteilt. Die drei Gruppensieger spielten in einer weiteren Gruppenrunde und einem Finale den dortigen Gewinner aus.

Gold Cup

Gruppe 1 
Tabelle
Die Tabelle der Saison nahm an ihrem Ende die nachfolgende Gestalt an.

Gruppe 2 
Tabelle
Die Tabelle der Saison nahm an ihrem Ende die nachfolgende Gestalt an.

Halbfinale

Finale

Silver Cup

Gruppe 1 
Tabelle
Die Tabelle der Saison nahm an ihrem Ende die nachfolgende Gestalt an.

Gruppe 2 
Tabelle
Die Tabelle der Saison nahm an ihrem Ende die nachfolgende Gestalt an.

Gruppe 3 
Tabelle
Die Tabelle der Saison nahm an ihrem Ende die nachfolgende Gestalt an.

Finalrunde 
Tabelle
Die Tabelle der Saison nahm an ihrem Ende die nachfolgende Gestalt an.

Finale

Weblinks 
 Gold Cup bei Cricinfo
 Gold Cup bei Cricket Archive
 Silver Cup bei Cricinfo
 Silver Cup bei Cricket Archive

2014/15
Pakistanische Cricket-Saison 2014/15